

Brasil 
 Câmara municipal (Brasil) — órgão legislativo de um município no Brasil.
 Câmara dos Deputados do Brasil — órgão nacional legislativo brasileiro.
 Câmara Legislativa do Distrito Federal — órgão legislativo do Distrito Federal no Brasil, também conhecido popularmente como "Câmara Distrital".

Ciência 
 Câmara de Wilson — método de identificação de partículas subatômicas
 Câmara isobárica — equipamento que permite manter a pressão  interna constante ou controlada

Direito 
 Câmara (tribunal) — subdivisão existente nos tribunais

Fotografia e cinema 
 Câmera — instrumento usado para capturar e/ou registrar imagens
 Câmera digital — tipo de câmara fotográfica que utiliza tecnologia digital
 Câmera escura — recinto vedado à luz exterior, fracamente iluminado com luz vermelha, verde ou ambarina, e no qual se realiza o processo químico de revelação fotográfica de filmes convencionais
 Câmera de vídeo — equipamento usado para capturar e/ou registrar e/ou transmitir imagens de vídeo

Geografia

Madeira, Portugal 
 Câmara de Lobos — município da Madeira
 Câmara de Lobos (freguesia) — freguesia do município homónimo
 Estreito de Câmara de Lobos — freguesia do município homónimo

Música 
 Música de câmara

Política 
 Bicameralismo — divisões comummente utilizadas em parlamentos bicamerais.
 Câmara dos Deputados — câmaras baixas de congressos ou parlamentos bicamerais.
 Assembleia legislativa — órgão de representação do Poder Legislativo.

Portugal 
 Assembleia da República — órgão nacional legislativo português.
 Câmara municipal (Portugal) — órgão executivo de um município em Portugal.

Desambiguação